Тиміря́зєвський прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

Тимірязєвський провулок — колишня назва Садово-Ботанічного провулку у місті Київ.

У місті Могильов:
 1-й Тимірязєвський провулок;
 3-й Тимірязєвський провулок.

Тимірязєвський провулок — провулок у місті Владикавказ.
 Тимірязєвський провулок — провулок у місті Кіров.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки